

Onomastica

 Gillot – forma alternativa del nome proprio di persona inglese femminile Gillian

Persone
 Claude Gillot (1673-1722) – pittore francese
 Francis Gillot (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 François-Xavier Gillot (1842-1910) – micologo e botanico francese
 Joseph Gillot (1799-1873) – imprenditore inglese